O Lokomotiv Stadium, também conhecido como Sportivnyi Stadion, é um estádio multi-uso localizado em Tashkent, Uzbequistão. Atualmente, é utilizado principalmente para partidas de futebol e é o estádio do Lokomotiv Tashkent. Tem capacidade para 15.000 pessoas.

Ligações externas 
Informações sobre o estádio 

Estádios de futebol do Uzbequistão
Estádios de futebol inaugurados em 2012